UHT sont les initiales de « Upérisation à Haute Température », technique utilisée par exemple pour le lait UHT
 UHT° est un groupe de nu jazz français.